Jméno a příjmení Roman Polák má více nositelů:

 Roman Polák (režisér) (* 1957) – slovenský divadelní režisér
 Roman Polák (rozhodčí) – český hokejový rozhodčí
 Roman Polák (lední hokejista) (* 1986) – český hokejista